Vloggers Life ("Vlogeros a diario" en España) es una serie animada chilena, en formato de animación independiente, creada por Santiago Ramirez Parker y Ozias Rain para Pulpito House Series Studio. 

Vloggers Life es una franquicia de entretenimiento desarrollada por Pulpito Entertainment Company, empezó como un concepto para serie animada de comedia realizada por los trabajadores de M Studio (Estudio de animación que ya no existe) para documentar su día a día. Se divide en generaciones para expandir y crear un universo. Este universo narra las historias de celebridades de internet en un equipo de cinco a diez integrantes según generación. Las generacines no están conectadas unas con otras, pero a veces hay ocasiones. 

Empezó en 2018 como una idea de los trabajadores de M Studio (sucesor de Pulpito House Serie Studio) en crear una serie animada cómica basada en su día a día, la serie animada llevaria por nombre "El Show De Los Idiotas", ya que en ese momento eran solo trabajadores hombres. El proyecto quedó en solo una idea conceptual y no se llevó a producción.

Desarrollo 
Originalmente tuvo muchas versiones y alternativas antes de llegar a la versión que es hoy en día.

En 2018, OxisRD y demás productores de aquel tiempo cuando Pulpito House Series Studio se llamaba M Studio, decidieron hacer una serie de formato comedia de no menos de 5 minutos de duración, con la trama de como viven unos con otros y mostrar como son los días cotidianamente para ellos, pero más caricaturizado e infantil para hacer contenido más entretenido y llegar a un público neutral, este proyecto se llamaria "El Show De Los Idiotas".

Después de mucho tiempo decidieron retomar el proyecto, pero refrejando sus personalidades y habitos en personajes nuevos, y así fue como nacieron los primero bocetos de lo que conocemos hoy en día como "Vloggers Life".

Generaciones

Generación 0 (El Show De Los Idiotas) 
Todo comenzó en 2018, cuando el ilustrador y animador OxisRD diseño un personaje representativo para el, el cual nombró con su nombre, pronto empezó más ilustraciones para representar a sus amigos, después de unos días decidió crear un concepto para serie animada con sus personajes originales como protagonistas.

Empezó a pulir a los personajes, con historias originales y paleta de colores característicos, la serie animada tendría una trama simple, sobre las aventuras diarias de él y sus compañeros y amigos animadores, mezclado con comedia simple para un público infantil. Después de presentar el proyecto a M Studio, fue rechazado ya que no contaban con suficiente presupuesto para llevar a producción una serie más, ya que estaban produciendo un cortometraje y una película (las cuales no fueron lanzadas).

El Show De Los Idiotas fue rechazado y quedó solo como una día para retomar en el futuro.

Generación 1 
Después de que M Studio rechazo la idea "El Show De Los Idiotas", Santiago Ramirez Parker tomara la idea en 2021, mientras se desarrollaba el capítulo piloto de la serie animada "Love Letter", mientras esto sucedia, pondria manos a la obra, diseñando los primeros bocetos de cinco chicos a los cuales llamo "Nathan Orange Juice, Daniela, Adriana, Mariano y Emma".

Presentó el proyecto a sus amigos y directivos de Pulpito Entertainment Company, todos aceptaron y dieron luz verde al proyecto. Se unieron más personas al proyecto y perfeccionaron y agregaron nuevos personajes.

Los personajes finales son Frankie Karisaki, Nathan Orange, Dayanna Lassi 2da, Felix Huntsman, Aria Toonslie, Mariano Vngsheels y Emma Blish, los cuales estaban listos para crear contenido.

La trama principal Vloggers Life se basa en que una agencia de internet hace un concurso, el cual quedán seleccionadas 15 personas alrededor de todo el mundo, son llevados a un progama de supervivencia llamada "Teen Idol Icon", los cuales tienen que pasar retos y desafíos a lo largo de una semana, o si no son eliminados de la competencia, al ganar la agencia los envia desde Tokio (Japón) hasta Malibú (California). Esta trama es usada como contexto el la película "Somos Vloggers: Un Equipo Colorido" para la serie animada, en donde ya están juntos conviviendo como amigos.

En la serie animada, pasan los días conviviendo entre sí.

La primera prueba de animación fue publicada en el canal Ofcial de Youtube de Pulpito Entertainment, el cual es una escena de capítulo 1 en proceso.

Personajes 

 Frankie Karisaki: "Frankie es el camarografo de la Vloggers House, siendo el más amable y atento".
 Nathan Orange: "La Vloggers House no seria lo mismo sin las peculiares fiestas e Nathan a escondidas de las chicas, en especial de Aria".
 Dayanna Lassi 2da: "La ciencia tambien es una especie de arte, Dayanna es una artista cientifica".
 Felix Huntsman: "El chico a la que crea moda con diseños atrevidos desafiando a la alta costura".
 Aria Toonslie: "Los desayuno son las especialidades de Aria, con mucho cariño cocina grandes platillos para sus amigos".
 Mariano Vngsheels: "El gran Pintor es Mariano, y el único con la capaciad del con el lienzo.
 Emma Blish: "Todos visten a la moda gracias al talento de Emma, aúnque Lassi y Aria no estan de acuerdo en dejarse maquillar por Emma".

Media

Discografía

Referencias